Сен-Сіжисмо́н, Сен-Сіжісмон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південний схід від Парижа, 145 км на схід від Ліона, 45 км на північний схід від Аннесі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 235 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 642,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Сіжисмон на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сіжисмон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сіжисмон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сіжисмон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Савоя

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Савоя